Дорман (, «человек при двери», , , , , ):
 Дорман — человек, чьей основной обязанностью является встреча посетителей у входной двери в какое-либо заведение.

Фамилия 
  (род. 1975) — израильский композитор и дирижёр, внук Менахема Дормана.
  (род. 1975) — британская художница.
  (1937—2012) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд».
  — американский иллюстратор и детский писатель.
 Дорман, Вениамин Давыдович (1927—1988) — советский кинорежиссёр и киносценарист.
  (1926/1931-1988) — американский рок-н-ролл-музыкант.
 Дорман, Гжегож (род. 1978) — польский и американский автогонщик, победитель Лесного ралли Новой Англии в паре с Трэвисом Пастраной (2017).
 Дорман, Джеральд — американский врач, председатель Американской медицинской ассоциации (1969—1970) и Всемирной медицинской ассоциации (1964—1965, 1966—1968).
  (1843—1921) — американский военный моряк, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта.
  (род. 1958) — американский иллюстратор, лауреат премии Айснера (1993).
 Дорман, Йетзе (1881—1931) — нидерландский офицер, фехтовальщик, пятиборец и конькобежец, призёр Олимпийских игр.
 Дорман, Карел (1889—1942) — нидерландский военный моряк.
  (род. 1993) — ирландский игрок в гэльский футбол в составе команды графства Корк.
 Дорман, Ли (1942—2012) — американский бас-гитарист, участник группы Iron Butterfly.
 Дорман, Лиза — американская пловчиха, победитель Тихоокеанского чемпионата в плавании на 50 м вольным стилем (1985).
  (род. 1963) — австралийский игрок в хоккей на траве, чемпионка летних Олимпийских игр (1988).
  (1909—1994) — израильский писатель, лауреат Литературной премии им. Бялика в категории «Еврейская мысль» (1990), дед Авнера Дормана.
 Дорман, Михаил Антонович (1868—1918) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 25 апреля 1916.
 Дорман, Морис Генри (1912—1993) — британский государственный деятель, генерал-губернатор Сьерры-Леоне (1961—1962), губернатор и генерал-губернатор Мальты (1962—1971).
  (род. 1989) — новозеландский тхэквондист, серебряный медалист Тихоокеанских игр в весе от 87 кг (2015).
 Дорман, Олег Вениаминович (род. 1967) — российский кинорежиссёр.
  (1903—1967) — турецкий политик, министр туризма Турции (1965).
 Дорман, Павел Евстигнеевич (1884—1945) — Георгиевский кавалер; капитан; 26 января 1917.
  (род. 1948) — американский историк и археолог, президент Американского университета Бейрута (2008—2015).
  (Чарльз Дуайт Дорман; 1900—1974) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс» (1928).
  (1899—1977) — британский политик, член Палаты общин (1935—1941), министр сельского хозяйства и рыболовства (1939—1940), губернатор Бирмы (1941—1946).
  (1922—2010) — американский архитектор, лауреат премий Американского института архитекторов.
 Дорман, Ричард — британский легкоатлет, бронзовый медалист Чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 10 км (1984),
  (Ричард Дорман; род. 1988) — британский футболист, игрок Чемпионата Финляндии в составе клуба «СИК».
  (1859—1937) — ирландский политик, член Сената Северной Ирландии (1925—1933).
 Дорман, Рэнди — американский легкоатлет, чемпион летних Паралимпийских игр на дистанции 100 м в классе 1C (1988).
  (1924—2005) — американская поэтесса.
  (род. 1991) — американский прыгун в воду, серебряный медалист летних Олимпийских игр в синхронном трамплине, 3 м (2016).
 Дорман, Томас — ирландский политик, мэр Корка (1812).
 Дорман, Энди (род. 1982) — валлийский и английский футболист, полузащитник.

См. также